El Torneig de Fes 2012, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 12a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'abril de 2012 al Royal Tennis Club de Fes, Marroc.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va guanyar el seu primer títol individual quan tot just era la segona ocasió que entrava en el quadre principal d'un torneig WTA. L'altra finalista, la catalana Laura Pous Tió, també era la primera vegada que accedia a una final individual.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2012
WTA Tour 2012